Monteyne :

 André Monteyne (né en 1934), auteur et homme politique belge flamand
 Jan Baptist Monteyne, peintre flamand du , actif vers 1717–1718
 Martijn Monteyne (né en 1984), footballeur belge
 Pieterjan Monteyne (né en 1983), footballeur belge